

Persone 
Il nome Marquinhos può riferirsi a varie persone:

Calciatori in attività 
José Marcos Costa Martins (1999), calciatore brasiliano di ruolo centrocampista.
Marcos Antônio Marques da Silva, calciatore brasiliano di ruolo attaccante.
Marcos Antônio da Silva Gonçalves (1989), calciatore brasiliano di ruolo attaccante.
Marcos Aoás Corrêa (1994), calciatore brasiliano di ruolo difensore, che gioca anche nel Paris Saint-Germain.
 Marcos Vinícius Oliveira Alencar (2003), calciatore brasiliano di ruolo attaccante.
Marcos Vinícius Sousa Natividade (1997), calciatore brasiliano di ruolo centrocampista.

Ex calciatori 
Marcos Antônio Malachias Júnior (1982), calciatore brasiliano naturalizzato bulgaro di ruolo centrocampista.
Marcos Corrêa dos Santos (1971), ex calciatore brasiliano di ruolo centrocampista.
Marcos Aurélio Lima Barros (1982), calciatore brasiliano di ruolo centrocampista.
Marcos Gomes de Araujo (1976), calciatore brasiliano di ruolo attaccante.
Marcos Roberto da Silva Barbosa (1982), calciatore brasiliano di ruolo difensore.
Marcos da Silva Simpsom (1965), giocatore di calcio a 5 brasiliano.
Marcos Vicente dos Santos (1981), calciatore brasiliano di ruolo centrocampista.

Atleti di altri sport 
Marcos Antônio Abdalla Leite (1952), cestista brasiliano.
Marcus Vinicius Vieira de Sousa (1984), cestista brasiliano di ruolo ala.

Pagine correlate 
Marquinho (disambigua)